Hubert Johnson est un nom pouvant désigner:

 (1927-2020), joueur barbadien de cricket
 (1941-1981), chanteur R&B américain

Voir aussi

Johnson, Hubert